Василе Пушкашу — румунський борець вільного стилю, срібний та дворазовий бронзовий призер чемпіонатів світу, срібний та дворазовий бронзовий призер чемпіонатів Європи, чемпіон та бронзовий Олімпійських ігор.

 Пушкашу — село у повіті Мехедінць в Румунії.